Луговской — русская фамилия и топоним:

Известные носители фамилии 
 Луговской, Алексей Иванович (1932—2005) — металлург, сталевар.
 Луговской, Виктор Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист.
 Луговской, Владимир Александрович (1901—1957) — советский поэт, журналист, военный корреспондент.
 
 Луговской, Евгений Фёдорович (1884—1952) — советский врач-терапевт, заслуженный врач Карело-Финской ССР.
 Луговской, Иннокентий Степанович (1904—1982) — русский советский поэт.
 Луговской, Максим Владимирович (род. 1996) — российский шахматист, гроссмейстер (2017).
 Луговской, Мичеслав Емельянович (1918—1955) — Герой Советского Союза.
 Луговской, Николай Петрович (1911—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, капитан.
 Луговской, Сергей Леонидович (род. 1962) — председатель Законодательной думы Хабаровского края (с 2016).
 Луговской, Флор Иудич — российский дьяк и дипломат XVII века известный также по прозвищу Томила.

Составные фамилии 
 Луговской-Грива, Семён (в монашестве Арсений; ум. в 1379 или ок. 1405) — епископ Русской православной церкви, епископ Ростовский, Ярославский и Белозерский.

Населённые пункты

Россия 
 Луговской — посёлок в Тальменском районе Алтайского края, упразднён в 2000 г.
 Луговской — хутор в Воробьёвском районе Воронежской области.
 Луговской — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Луговской — посёлок в Кувандыкском районе Оренбургской области.
 Луговской — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Луговской — посёлок в Тугулымском городском округе Свердловской области.
 Луговской — посёлок в Ханты-Мансийском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

См. также 
 Луговские — русские дворянские роды.